

Cucina 
 Moretta fanese – caffè corretto
 Moretta di Vignola – varietà di ciliegia

Geografia
 Moretta – comune italiano della provincia di Cuneo

Persone
 Madre Moretta – soprannome di Giuseppina Bakhita, religiosa sudanese, venerata come santa
 Rino Moretta (1983) – calciatore francese

Uccelli 
 Moretta americana – specie di uccello
 Moretta arlecchino – specie di uccello
 Moretta australiana – specie di uccello
 Moretta codona – specie di uccello
 Moretta dal collare – specie di uccello
 Moretta del Madagascar – specie di uccello
 Moretta di Nuova Zelanda – specie di uccello
 Moretta eurasiatica – specie di uccello
 Moretta grigia – specie di uccello
 Moretta tabaccata – specie di uccello